Desperdício de Melhoria são as ações tomadas que não geram redução de desperdício. Levando em consideração os Sete Desperdícios definidos pelo Lean Manufacturing (Movimento, Transporte, Inventário, Defeitos, Espera, Processamento e Produção) qualquer ação que não minimize, reduza, exaure, atenue ou acabe com um dos desperdícios é um Desperdício de Melhoria.

Desperdício, segundo David McBride da EMS Consulting Group, baseado no Lean Manufacturing, são sete os desperdícios, sendo eles:

1. Excesso de Produção;
2. Espera;
3. Transporte;
4. Processamento inadequado;
5. Inventário;
6. Movimentação; e
7. Defeitos.

Ligações externas 
Desperdício de Melhoria

Qualidade